Ghenadii Grigorovici Orbu (în ; în ; n. 23 iulie 1970, Makiivka) este un antrenor ucrainean de fotbal și fost fotbalist care a jucat pe postul de mijlocaș.

Statistici carieră

Club

Palmares
 Premier Liga
Vice-campion: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 Prima Ligă Rusă
Vice-campion: 1997
 Prima Ligă Rusă
Locul 3: 1996.
 Cupa Ucrainei: 1995, 1997.

Legături externe

Ghenadii Orbu la eu-football.info

Nașteri în 1970
Fotbaliști ucraineni
Fotbaliști internaționali ucraineni
Fotbaliști ai cluburilor din Ucraina
Fotbaliști ai cluburilor din Rusia
Mijlocași
Antrenori ucraineni de fotbal
Ucraineni în viață